Koziniec [] heißen folgende polnische Ortschaften:
Koziniec (Mucharz), Dorf in der Gemeinde Mucharz, Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Kleinpolen
Koziniec (Ząbkowice Śląskie) (dt. Löwenstein), Dorf in der Gemeinde Ząbkowice Śląskie (Frankenstein), Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
Koziniec (Jasionówka), Dorf in der Gemeinde Jasionówka, Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien

Koziniec ist ebenfalls der Name eines Zuflusses der Kaczawa (Katzbach), siehe Koziniec (Fluss).